Сте́йси Эле́йн Трэ́вис (; 29 августа 1966, по другим данным 1964, Даллас, Техас, США) — американская .

Биография 
Стейси Элейн Трэвис родилась 29 августа 1966 года, по другим данным 1964 года, в Далласе (штат Техас, США) в семье Джеральда и Элейн Трэвис (в девичестве Деннехи), которые управляли ведомственным магазином в их родном городе. У Стейси есть старший брат — стендап комедиант и актёр  (род. 1958). Трэвис также дальняя родственница юриста и военного — Уильяма Б. Трэвиса (1809—1836). В возрасте 26-ти лет Уильям получил звание подполковника в техасской армии и командовал силами Техасской республики в ходе Войны за независимость Техаса, и, в итоге, был убит при защите миссии Аламо, во время которой возглавлял её защитников. Она училась в Лондонской академии музыки и драматического искусства и окончила её со степенью в области кинематографа.

Стейси начала сниматься в кино в 1988 году, сыграв в своей дебютный год сразу в четырёх фильмах: «Фантазм 2» (роль Джери Рейнольдс), «Земные девушки легко доступны» (Тэмми), «» (Мелани Виктор) и «» (библиотекарь). С тех пор, Трэвис сыграла более чем в 80-ти фильмах и телесериалах, в том числе в сериалах «Отчаянные домохозяйки» (2004—2007, роль Джорданы Гайст) и «Держись, Чарли!» (2010, Линда Уолш).

7 июля 2007 года Трэвис вышла замуж за Питера Деймона, у супругов двое детей — сын Коннор Деймон и дочь Тристан Деймон (род. 20 марта 2000).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США